

Cinema 
 Rambo (First Blood) – film del 1982 diretto da Ted Kotcheff

Letteratura 
 Primo sangue (First Blood) – romanzo di David Morrell del 1972

Musica 
 First Blood – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 First Blood – EP dei First Blood del 2003
 First Blood – brano degli AC/DC del 1985, dall'album Fly on the Wall

Altro 
 First Blood match – tipo di incontro di wrestling